ciò che è pertinente alla Bosnia ed Erzegovina
 appartenente al gruppo etnico dei bosgnacchi (o Bosniaci Musulmani; in bosniaco Bošnjaci)
 lingua bosniaca